Сельское поселение Камешниковское — упразднённое сельское поселение в составе Шекснинского района Вологодской области.
Центр — деревня Камешник.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Камешниковский сельсовет.

Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3671-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения Ершовское, Камешниковское и Раменское — в сельское поселение Ершовское с административным центром в деревне Ершово.

По данным переписи 2010 года население — 228 человек.

География 
Расположено на северо-западе района. Граничит:
 на юге с сельским поселением Ершовское,
 на востоке с сельским поселением Раменское и Талицким сельским поселением Кирилловского района (граница проходит по Шекснинскому водохранилищу),
 на севере с Алёшинскоим сельским поселением Кирилловского района,
 на западе с Воскресенским и Ягановским сельскими поселениями Череповецкого района.

По территории поселения с юго-запада на северо-восток протекает река Ковжа, все населённые пункты расположены на её берегах.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Камешниковского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входило 7 деревень.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Шекснинского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году